Geslacht (biologie), een groepering van een of meer biologische soorten
 Geslacht (taalkunde), indeling van zelfstandige naamwoorden
 Geslacht (Nederlands) de indeling in woordklassen van Nederlandse (zelfstandige) naamwoorden
 Genus (geslacht van netvleugelige insecten)
 Genus (wiskunde), een begrip uit de wiskunde met een aantal uiteenlopende betekenissen
 Genus (recht), overkoepelend rechtsbegrip